Rasoherina (Rasoherina-Manjaka) née en 1814 et décédée le  à Tananarive (quartier d'Amboditsiry) est une reine malgache. 

Après l'assassinat de son premier mari, le roi Radama II, elle fut notamment sous l'influence de ses Premiers ministres et époux successifs : Rainivoninahitriniony, puis son frère Rainilaiarivony.

Biographie

Origines et succession 

Rasoherina naît sous le nom de Rabodozanakandriana (ou Rabodo) en 1814. Elle est la fille d'Andriantsalama et de Rafaramanjaka et donc la nièce de la reine Ranavalona .

Elle épouse le fils et héritier de Ranavalona, Rakoto. Il succède à sa mère en 1861 sous le nom de Radama II et Rabodo est couronnée reine consort. Le lendemain de l'assassinat de son époux en 1863, un conseil réunissant les dignitaires conservateurs menés par Rainilaiarivony approche Rabodo. Ils lui posent alors les conditions à remplir afin qu'elle puisse accéder au trône, comme de ne pas licencier l'armée,  et de défendre la liberté de culte. Rabodo accepte et est couronnée le  sous le nom de règne Rasoherina.

Une reine sous l'influence de son Premier ministre 
Le réel détenteur du pouvoir au début de son règne est le Premier ministre Rainivoninahitriniony, qui l'épouse quelques semaines après le couronnement.

En , Rasoherina le remplace en nommant son frère Rainilaiarivony Premier ministre, qui devient de facto le réel dirigeant de Madagascar, avant de devenir lui aussi l'époux de la reine. Huit mois plus tard, Rainivoninahitriniony accusé d'avoir comploté contre la reine, est condamné à l'exil. 

Sous son règne, la capitale, Tananarive, se modernise et voit émerger des maisons bourgeoises, souvent d'architecture victorienne.

Diplomatie 
Les Malgaches se souviennent aujourd'hui de la reine Rasoherina pour avoir envoyé des ambassadeurs à Paris et à Londres, ainsi que pour avoir fait interdire les marchés le dimanche. 

Le , elle signe un traité avec le Royaume-Uni donnant aux citoyens britanniques le droit de louer et posséder des terres sur l'île. 

Avec les États-Unis, elle signe un accord de commerce qui limite l'importation d'armes et l'exportation de bétail. 

Mais surtout, la reine signe avec la France un traité de paix entre ses descendants et ceux de l'empereur des français, Napoléon III.

Décès et succession 

À sa mort, en 1868, Ramoma, première cousine de Rasoherina, lui succède sous le nom de Ranavalona II.

Ascendance

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Nicolas Martin, Symboles royaux et rivalités à la cour de Radama II, Antananarivo, 2021.
 Dominique Ranaivoson, Madagascar : dictionnaire des personnalités historiques, Sépia, Saint-Maur-des-Fossés ; Tsipika, Antananarivo, 2011 ( éd.),  .

Articles connexes 
 Histoire de Madagascar
 Liste de femmes monarques
 Liste des monarques Imerina

Liens externes 
  
  

Naissance en 1814
Décès en avril 1868
Souverain malgache
Personnalité féminine malgache
Histoire de Madagascar
Reine du XIXe siècle
Personnalité malgache du XIXe siècle
Monarque du XIXe siècle en Afrique